Helgsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Helgsjön, Dalarna, sjö i Leksands kommun,  (45 ha)
Helgsjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (19,3 ha)

Se även
Helgesjön
Helgasjön,  (48,5 km²)
Helgasjön (Rydaholms socken, Småland),  (77,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn